Atlantic Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Atlantic Beach (Florida)
Atlantic Beach (New York)
East Atlantic Beach (New York)
Atlantic Beach (North Carolina)
Atlantic Beach (South Carolina)